Le terme Marnois désigne généralement un type de navire affecté à la Marne.

Gentilé 
 Un marnois est un habitant de la commune de Marnay-sur-Seine dans l'Aube, en France
 Un marnois est aussi plus généralement un habitant de la commune de Marnes-la-Coquette